Grand Prix Polski I na Żużlu 1999 – turniej rozegrany we Wrocławiu
 Grand Prix Polski II na Żużlu 1999 – turniej rozegrany w Bydgoszczy